Lindale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lindale (Georgia)
 Lindale (Missouri)
 Lindale (Ohio)
 Lindale (Texas)

in England:
 Lindale (Cumbria)

in Neuseeland:
 Lindale (Neuseeland)